Герб муниципального образования Раздо́льненское сельское поселение Надеждинского муниципального района Приморского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён решением № 31 Муниципального комитета Раздольненского сельского поселения 21 марта 2011 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6884.

Описание герба 

«В лазоревом поле опрокинутый серебряный вилообразный крест, вверху сопровождаемый по сторонам золотыми сообращёнными головами оленя и барса, заполненный в оконечности червленью, в которой вырастающий золотой цветок женьшеня с таковыми же листьями».

Описание символики 
Герб языком символов и аллегорий отражает природно-географические и экономические особенности Раздольненского сельского поселения.
Центр сельского поселения — посёлок Раздольное был основан как крестьянское селение в 1866 году, хотя почтовый пост и военный пост второй роты Первого восточносибирского стрелкового батальона были выставлены здесь раньше — практически одновременно с военными постами Посьет и Владивосток.

Посёлок расположен на реке Раздольная и вытянут вдоль её берегов. Река отражена геральдической фигурой — серебряным вилообразным крестом. Красное острие в основании герба, сквозь которое проходит река — вулкан Барановский, уникальный памятник природы. Река Раздольная промыла проход сквозь кратер потухшего вулкана. В настоящее время сохранившаяся часть вулкана является редким памятником геологии — в разрезе кратера великолепно читаются все его основные элементы и его заполнения.

Уникальна природа дальневосточного края, разнообразная и богатая редкими видами животных и растений, которые создали особый климат и сильно повлияли на образ жизни местного населения. Долгое время одним из основных занятий местного населения было развитие пантового оленеводства и производство концентрированных пантов используемых для изготовления лекарственных средств, что нашло отражение изображением оленьих рогов в гербе. Разнообразие природы подчёркивается изображением не только головы оленя, но и леопарда (геральдический барс) и цветком женьшеня.

Женьшень также указывает на то, что в Раздольненском сельском поселении освоено культурное выращивание женьшеня, также используемого в фармакологии.

Золото — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

 Червлёный (красный) цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Лазоревый (синий, голубой) цвет — символ чести, благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Герб Раздольненского сельского поселения разработан Союзом геральдистов России.

Авторы герба: идея герба — Константин Мочёнов (Химки); художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва); обоснование символики — Кирилл Переходенко (Конаково).

См. также 
 Флаг Раздольненского сельского поселения
 Гербы районов Приморского края
 Гербы населённых пунктов Приморского края

Примечания 

Р
Надеждинский район
Женьшень в геральдике
Гербы с изображением головы оленя
Гербы с изображением барса